Фигг () — английская фамилия.

Известные носители 
 Фигг, Джеймс (1684—1734) — английский кулачный боец.
  (1923—2014) — британский дипломат, посол в Ирландии (1980—1983).
  — южноафриканский политик, депутат Национального собрания (2014—2019).
  (род. 1992) — южноафриканский регбист, финалист чемпионата Австралии в составе клуба «Иглз — Новый Южный Уэльс» (2016) и Главной лиги регби в составе «Глендейл Рапторс» (2018).

См. также